Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „40”:

Wojsko Polskie
 40 Pułk Piechoty Dzieci Lwowskich (1919–1939)
 40 Pułk Piechoty (1945–1950) → 40 Pułk Zmechanizowany

Austriacki
 40 Pułk Piechoty Cesarstwa Austriackiego

Austro-węgierski
 Galicyjski Pułk Piechoty Nr 40 (1733–1918)

Niemiecki
 40 Pułk Fizylierów im. Ks. Karola Antona von Hohenzollerna (1 Hohenzollernów) – sformowany 26 stycznia 1818; stacjonował w Rastatt; przyporządkowany do XIV Korpusu

Rosyjski
  1798–1918